Каиров — фамилия, имеет женскую форму Каирова.

 Каиров, Асланбек Дзодзомович (1911—1983) — советский кинооператор.
 Каиров, Багдат Санатулы (род. 1993) — казахстанский футболист.
 Каиров, Данияр Жандосович (род. 1994) — казахстанский хоккеист.
 Каиров, Иван Андреевич (1893—1978) — советский учёный-педагог, деятель народного образования, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических наук РСФСР.

 Каирова, Настасья Васильевна (1844—1888) — русская журналистка.